

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wylazłów – część wsi Kraski w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Wylazłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Wylazłów – część wsi Truskawiec w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Wylazłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice